Der Name Secret Agent steht für

 Geheimagent (Film), Spionage-Thriller von 1936
 Secret Agent (Album), Musikalbum von Chick Corea
 Secret Agent (Computerspiel), Jump ’n’ Run von 1992